Droga krajowa nr 85 (Francja)
 Droga krajowa nr 85 (Niemcy)
 Droga krajowa nr 85 (Polska)
 Droga krajowa nr 85 (Węgry)